Bruno Molea – dirigente pubblico, giornalista e politico italiano
 Judd Molea – calciatore salomonese
 Massimo Molea – attore italiano
 Walter Molea – ex canottiere italiano